De Nederlandse kampioenschappen afstanden 2000 werden op 10, 11 en 12 november 2000 gehouden in Den Haag op de schaatsbaan De Uithof.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter